Кубок Іспанії з футболу 2010–2011 — 109-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул здобув Реал Мадрид.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 серпня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 серпня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 серпня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 серпня 2010

|}

Другий раунд 
Клуб Оріуела (3) пройшов до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 вересня 2010

|}

Третій раунд 
Клуб Португалете (4) пройшов до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 вересня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 вересня 2010

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 жовтня/10 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/9 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/10 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/11 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 жовтня/10 листопада 2010

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 грудня 2010/5 січня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 грудня 2010/6 січня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 грудня 2010/5 січня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 грудня 2010/6 січня 2011

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/18 січня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/19 січня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/19 січня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/20 січня 2011

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 січня/2 лютого 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на soccerway 

2010–2011
Іспанія
Іспанія
2010 в іспанському спорті
2011 в іспанському спорті